Il singolare del Paris Masters 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Nalbandian era il detentore del titolo, ma Jo-Wilfried Tsonga lo ha battuto in finale 6–3, 4–6, 6–4.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno. 

  Rafael Nadal (quarti di finale, ritiro per infortunio)
  Roger Federer (quarti di finale, ritiro per infortunio)
  Novak Đoković (terzo turno)
  Andy Murray (quarti di finale)
  David Ferrer (secondo turno)
  Nikolaj Davydenko (semifinale)
  Andy Roddick (quarti di finale)
  David Nalbandian (finale)

  Juan Martín del Potro (terzo turno)
  Gilles Simon (terzo turno)
  James Blake (semifinale)
  Stanislas Wawrinka (secondo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (campione)
  Richard Gasquet (ritirato)
  Fernando Verdasco (terzo turno)
  Gaël Monfils (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Paris Masters 2008
ATP Tour 2008